

Aziende 
 Clarion, azienda manifatturiera giapponese di elettronica audio-video per automotive

Linguaggio di programmazione 
 Clarion (linguaggio di programmazione)

Geografia

Isola Clarión, la seconda più grande e più occidentale delle Isole Revillagigedo, parte dello Stato messicano di Colima

Clarion, città dell'Illinois
 Clarion, città dell'Iowa
 Contea di Clarion, contea della Pennsylvania
Clarion, città della Pennsylvania
 Clarion, fiume della Pennsylvania tributario del fiume Allegheny